Немецкие подводные лодки
U-12 (1911)

U-12 (1935)

U-12 (S191)  — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.